Tridenchthoniidae är en familj av spindeldjur. Tridenchthoniidae ingår i överfamiljen Chthonioidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tridenchthoniidae 72 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Tridenchthoniidae